«То́лстый и то́нкий» — сатирический рассказ русского писателя Антона Павловича Чехова, написанный в 1883 году. Впервые был опубликован юмористическим журналом «Осколки» 1 октября 1883 года.

История создания 
Сюжет рассказа «Толстый и тонкий» в его первоначальной редакции основывался на анекдотическом казусе, а конфликт между персонажами возникал случайно, из-за невольной оплошности «тонкого».

Редакция 1886 года, будучи в целом текстуально близкой к редакции 1883 года, немногими внесенными изменениями существенно переменила смысл рассказа. Был устранён мотив служебной подчинённости: «тонкий» теперь пресмыкается перед «толстым» без всякой практической надобности — «по рефлексу». Рассказ получил гораздо большую сатирическую заострённость и обобщённость.

Персонажи 
 Главные персонажи
 Миша — Толстый
 Порфирий — Тонкий

 Второстепенные персонажи
 Луиза — жена Порфирия
 Нафанаил — сын Порфирия

Сюжет 
На вокзале Николаевской железной дороги встретились два давних друга. Один из них был толстый, а другой — тонкий. Тонкого звали Порфирий — он только что сошёл с поезда, выйдя со своей женой Луизой и сыном Нафанаилом. Толстого звали  Миша — узнал тонкого и тут же его поприветствовал. Друзья начали разговаривать. Но вскоре, когда Тонкий узнал чин, до которого дослужился давний друг, Порфирий стал разговаривать с ним будто снизу вверх. Это расстраивает Мишу и попрощавшись рукопожатием, Миша уходит.

В культуре 
 Рассказ был экранизирован в 1955 году и в 1977 году в фильме Смешные Люди!
 Памятник героям рассказа установлен в Таганроге 13 мая 2011 года перед музеем «Лавка Чеховых» (скульптор Давид Бегалов).
 Памятник героям рассказа установлен в Южно-Сахалинске, в сквере у Сахалинского международного театрального центра, в 2013 году.
 Часто встречается в познавательной передаче «Кинословарь»

Примечания

Ссылки 
 Библиотека Комарова
 http://www.anton-chehov.info/pamyatniki-chexovu.html (фото скульптурной группы в г. Таганроге)

Рассказы Антона Чехова
Рассказы 1883 года
Произведения, впервые опубликованные в журнале «Осколки»